Давид Сасунский (, Сасунци Давид)

 Давид Сасунский — средневековый армянский эпос.
 Давид Сасунский — станция Ереванского метрополитена.
 Давид Сасунский — танковая колонна.
 Давид Сасунский — памятник в Ереване.

См. также 
 Давид — мужское имя еврейского происхождения.
 Сасун — область в исторической Армении.